Homo (lat. člověk) může znamenat: 

 člověk
v antropologii

 Homo (člověk)
 †Homo habilis (člověk zručný)
 †Homo rudolfensis (člověk východoafrický)
 †Homo naledi (člověk hvězdný)
 †Homo ergaster (člověk dělný)
 †Homo erectus (člověk vzpřímený)
 †Homo floresiensis (člověk floreský)
 †Homo luzonensis (člověk luzonský)
 †Homo antecessor (člověk předchůdce)
 †Homo heidelbergensis (člověk heidelberský)
 †Homo neanderthalensis (člověk neandertálský)
 †Homo rhodesiensis (člověk rhodéský)
 Homo sapiens (člověk moudrý)
v kultuře
 Ecce homo – Ejhle, člověk
 Homo Erraticus – studiové album britského hudebníka Iana Andersona
 Homo hop – subžánr hip hopu s LGBT tematikou nebo tvořený LGBT umělci
 Homo Sapiens..? – studiové album skupiny Arakain
 Homo faber – kulturní koncept (přibl. č. ekviv. „člověk tvůrce“), vzniklý na základě výroku římského státníka Appia Claudia Caeca „Fabrum esse suae quemque fortunae“ („Každý svého štěstí strůjcem“.)
 Homo Faber – román švýcarského spisovatele Maxe Frische
 Homo ludens – (lat. hrající si člověk) je pojem popisující člověka, jenž vyvíjí své schopnosti a možnosti prostřednictvím hry.
jiný význam
 Ecce Homo (závodní trať)
 HOMO/LUMO, akronymy pro nejvyšší obsazený a nejnižší neobsazený molekulový orbital
 předpona homo- (z řec. homoios, podobný, shodný) se užívá v mnoha odborných názvoslovích. Viz  Seznam článků začínajících na „homo“

Externí odkazy